Miejscowości w USA:
 Ellington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Ellington – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Ellington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Ellington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Ellington (ang. Ellington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Ellington (ang. Ellington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Ellington (ang. Ellington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Ellington (ang. Ellington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Ellington (ang. Ellington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Ellington (ang. Ellington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Ellington (ang. Ellington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Ellington (ang. Ellington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Osoby
 Duke Ellington – amerykański pianista, kompozytor

Zobacz też 
 (3156) Ellington – planetoida
W Wielkiej Brytanii:
 Ellington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Ellington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)